Serra da Mantiqueira - formação geológica localizada na região Sudeste do Brasil
 Banda Mantiqueira
 Circuito Mantiqueira - projeto turístico dos municípios da região da Serra da Mantiqueira com apoio do Sebrae
 Academia Desportiva Manthiqueira - clube de futebol de Guaratinguetá

Desambiguação